Kurt Friedrich Gassner (* 1950) ist ein österreichischer Autor, Unternehmer, Meditationslehrer und Kreativdirektor.

Vorgeschichte 
Gassner wurde 1950 geboren und machte 1967 seinen Abschluss an der Akademie für Wirtschaft. Im Alter von 14 Jahren begann er, für seine Altersgenossen im Austausch gegen Zeichnungen zu schreiben, arbeitete dann als professioneller Werbetexter und wurde zum Kreativdirektor mehrerer internationaler Agenturen und zum Autor zahlreicher Selbsthilfebücher. Er wurde zum Chief Executive Officer in mehreren Unternehmen ernannt, darunter J. Walter Thompson. Gassner begann seine Karriere als Seriengründer und Unternehmer im Alter von 19 Jahren. Während seiner Amtszeit gründete er mehrere Unternehmen in Österreich und Deutschland, darunter Medien Marketing München GmbH, GCA Markenwerbung GmbH, ERS Euro ReiseService, Trendguide Media GmbH & Co KG, Trendguide Media Services GmbH und Trendguide Capital.

Ausgewählte Werke 
Gassner hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter:

Einzelnachweise 

Autor
Unternehmer (Österreich)
Österreicher
Geboren 1950
Mann